Le troisième gouvernement Georges Pompidou est le 4 gouvernement de la  République française.

Cet article présente la composition du gouvernement français sous le Premier ministre Georges Pompidou du  au , pendant la présidence de Charles de Gaulle (1959-1969). Il s'agit du troisième gouvernement de Georges Pompidou.

Composition 
Le Premier ministre est nommé par un décret du  (JO du 
), les membres du gouvernement par un décret en date du  (JO du 
). Ce gouvernement a démissionné après les élections législatives de 1967 (JO du ).

Premier ministre

Ministres d'Etat

Ministres

Ministres délégués

Secrétaires d'État

Notes et références

Voir aussi

Lien externe 
 

03
1966 en France